

Лаверн — місто, штат Алабама
 Лаверн — місто, штат Міннесота
 Лаверн — місто, штат Північна Дакота